

Cinema 
 Rumor Has It – titolo originale del film del 2005 Vizi di famiglia

Musica 
 Rumor Has It – album di Reba McEntire
 Rumor Has It – brano musicale tratto dell'omonimo album di Reba McEntire
 Rumor Has It – album di Clay Walker
 Rumor Has It – brano musicale dell'omonimo album di Clay Walker
 Rumour Has It – brano musicale di Donna Summer
 Rumor Has It –  singolo di Adele